Мамай — многозначный термин.

Имя 
 Мамай (ок. 1335—1380) — беклярбек и темник Золотой Орды, вероятный основоположник княжеского рода Глинских.
 Мамай — прозвище (часть имени) потомков темника Мамая из рода князей Глинских:
 Глинского Богдана Фёдоровича Мамая (ум. 1509 или 1512) — наместника черкасского и путивльского.
 Глинского Ивана Львовича Мамая (ок. 1460 — до 1522) — наместника ожского и переломского, воеводы киевского и новогрудского.
 Мамай (первая половина XVI в.) — ногайский мирза, сын бия Ногайской Орды Мусы, брат Шейх-Мамай-бия (см. ниже).
 Шейх-Мамай-бий (ум. 1549) — мангытский вождь, бий Ногайской Орды (1541—1549), один из сыновей бия Ногайской Орды Мусы, брат мирзы Мамая (см. выше).
 Казак Мамай — один из самых популярных на Украине собирательный образ казака-«лыцаря» (рыцаря), который считается олицетворением украинского народа в целом.

Фамилия 
 Мамай, Александр Фёдорович (род. 1968) — городской голова Полтавы.
 Мамай, Анна Александровна (1921—1987) — Герой Социалистического труда, доярка совхоза «Дружба» Вологодского района Вологодской области.
 Мамай, Артём Владимирович (род. 1989) — российский рок-музыкант, барабанщик рок-групп «АЛЁNА», «ДДТ» и «RXYZYXR».
 Мамай, Ирина Ивановна (1932—2015) — российский учёный-ландшафтовед, физико-географ.
 Мамай, Михаил Семёнович (1922—2009) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Мамай, Жанболат (род. 1988) — казахстанский политик, журналист и общественный деятель.

Топоним 
 Мамай — озеро в Акмолинской области Казахстана.
 Мамай — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана.
 Мамай — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Мамай — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области России.

См. также 
 Мамай-Гора
 Мамаев
 Мамайка